Schneidbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Schneidbach (Gemeinde Ramsau), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Ramsau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schneidbach (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern

von Gewässern:
 Schneidbach (Litzldorfer Bach), rechter Zufluss des Litzldorfer Bachs (zum Kirchbach) bei Großholzhausen, Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim
 Schneidbach (Ramsaubach), linker Zufluss des Ramsaubachs (zur Gölsen) in Ramsau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schneitbach
 Schnaitbach
 Schneidegraben
 Schneidenbach